Gulley ist der Familienname folgender Personen:

 Justin Gulley (* 1993), neuseeländischer Fußballspieler
 Kellen Gulley (* 1994), US-amerikanischer Fußballspieler
 Shawn Gulley (* 1993), deutsch-US-amerikanischer Basketballspieler